Василий Александрович Чудинов — советский боксёр, чемпион и призёр чемпионатов СССР в полусредней и средней весовых категориях. Представлял клубы «Пищевик», «Локомотив» и РККА (все — Москва). Автор книг по подготовке боксёров.

Спортивные результаты 
 Чемпионат СССР по боксу 1936 года — ;
 Чемпионат СССР по боксу 1940 года — ;
 Чемпионат СССР по боксу 1945 года — ;
 Чемпионат СССР по боксу 1946 года — ;
 Чемпионат СССР по боксу 1948 года — ;

Библиография 
 Физическая подготовка начинающего боксёра (1971);
 Физическое воспитание начинающего боксёра (1976).

Ссылки 
 

Боксёры по алфавиту
Чемпионы СССР по боксу
Боксёры 1930-х годов
Боксёры 1940-х годов
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры средней весовой категории